Empire eller Empires kan avse:

 Empire – en ursprungligen fransk konststil, som var förhärskande under Napoleon I:s kejsartid (1804–1815), se Empir
 Empire (1901 bilmärke) – ett amerikanskt bilmärke
 Empire (1910 bilmärke) – ett amerikanskt bilmärke

Böcker och serier
 Empire (bok) – av marxistfilosoferna Antonio Negri och Michael Hardt
 Colossus och Empire – en historia om det brittiska imperiet av Niall Ferguson
 Empire (roman, 1987) – en roman i serien Narratives of Empire av Gore Vidal
 Empire (bokserie) – en serie på två romaner av Orson Scott Card
 Empire (roman, 2006) – den första i serien ovan

Film och TV
 Empire (TV-serie, 1962) – en amerikansk TV-serie
 Empire (TV-serie, 2005) – en amerikansk TV-serie
 Empire (TV-serie) – en amerikansk dramaserie som hade premiär 7 januari 2015
 Empire – en film från 1964 av Andy Warhol, se Byggnader -imperium
 Empire (film, 2002) – en amerikansk film från 2002 med John Leguizamo

Företag
 Empire (företag) – ett svenskt företag
 Empire Airlines – ett amerikanskt flygbolag
 Empire Music Production – ett musikproduktionsbolag i Stockholm

Geografi

USA
 Empire, Colorado
 Empire, Stanislaus County, Kalifornien
 Empire, Contra Costa County, Kalifornien
 Empire, Mendocino County, Kalifornien
 Empire, Louisiana
 Empire, Michigan
 Empire, Nevada
 Empire, Ohio
 Empire, Oregon
 Empire, Wisconsin

Musik

Artister och grupper
 Empire (musikgrupp) – namnet på ett metalband från Storbritannien
 Empire Dogs – en svensk musikgrupp ifrån Stockholm

Album och låtar
 Empire (musikalbum av Kasabian) – ett musikalbum från 2006 av Kasabian
 Empire (låt av Kasabian) – titellåten från albumet ovan
 Empire (musikalbum) – det fjärde studioalbumet från 1999 av det amerikanska bandet Queensrÿche
 "Empire" (låt av Queensrÿche) – titellåten från albumet ovan
 Empire (låt av Shakira) – en låt av colombianska artisten Shakira
 Empire of the Clouds – et elfte och sista spåret på det brittiska heavy metal-bandet Iron Maidens sextonde studioalbum The Book of Souls från 2016
 Empires (musikalbum av VNV Nation) – ett musikalbum från 1999 av VNV Nation
 Empires (låt av As Cities Burn) – en låt av det kristna rockbandet As Cities Burn från deras album Come Now, Sleep
 Empires (låt av Boysetsfire) – en låt av hardcorerockbandet Boysetsfire från deras The Misery Index: Notes from the Plague Years
 Empires (låt av Chimaira) –, en låt av heavymetalbandet Chimaira från deras album Resurrection
 Empires (låt av David Byrne) – en låt av David Byrne från hans album Grown Backwards
 Empires (låt av Fear Factory) – en bonuslåt av metalbandet Fear Factory från deras album Transgression
 Empires (låt av Machinae Supremacy) – en låt av metalbandet Machinae Supremacy från deras album Redeemer

Personer
 Alec Empire (1972–), en tysk musiker

Spel

Sporttävlingar
 Brittish Empire Games – ett sportfestival, se Brittiska imperiespelen

TV- och datorspel
 Empire (datorspel) – ett turbaserat strategispel från 1978 skapat av Mark Baldwin och Walter Bright
 Empire: Total War – ett turordningsbaserat datorspel från 2009
 Empire Interactive – en TV-spelsutgivare
 Empire Earth – ett dataspel, publicerat av Sierra Entertainment i november 2001
 Empire Earth II – utvecklades av företaget Mad Doc Software i samarbete med Sierra Entertainment
 Age of Empires (spelserie) – en spelserie med Ensemble Studios som huvudsaklig utvecklare och Microsoft Game Studios som distributör
 Atlantis: The Lost Empire – ett spel från 2001 till Game Boy Advance
 Jade Empire – ett tv-spel från 2005 för Xbox eller PC
 Steel Empire – ett sidscrollande shoot 'em up-spel utgivet till Sega Mega Drive 1992
 Star Wars: Empire at War – ett realtidsstrategispel från 2006 utvecklat av Petroglyph och utgivet av Lucasarts
 Star Wars: The Empire Strikes Back (datorspel 1992) – ett NES-spel utgivet 1992
 Star Wars: Shadows of the Empire – ett Star Wars-baserat TV-spel från 1996, utvecklat av Lucasfilm Ltd, för Nintendo 64
 The Settlers VI: Rise of an Empire – ett datorspel från 2007 av Blue Byte Software
 Victoria: An Empire Under the Sun – ett datorspel, utvecklat av Paradox Entertainment och utgivet 2003

Tidningar
 Empire (tidning) – brittisk-australiensisk filmtidning

Se även
 Imperiet (olika betydelser)